

Presentación Previa 
Philipp Marx y Florin Mergea fueron los campeones defensores, pero decidieron participar por separados.

Marx disputó el torneo junto a Dustin Brown pero perdieron ante la pareja formada por Michael Berrer y Franko Škugor en los cuartos de final.
Mergea se presentó junto a Oliver Marach y defendió su título con éxito, tras derrotar en la final a la pareja formada por Nicholas Monroe y Simon Stadler por 6-4, 3-6, [10-7].

Cabeza de serie 

 Eric Butorac /  Raven Klaasen (Primera ronda)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Primera ronda)

<li> Nicholas Monroe /  Simon Stadler ''(Final)
<li> '''Florin Mergea /  Oliver Marach (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Rennes 2013